

Смоґожево — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Смоґожево — село в гміні Лабішин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Смоґожево — село в гміні П'яскі Гостинського повіту Великопольського воєводства